

Collegamenti esterni
AN: CORDOGLIO SENATORI PER SCOMPARSA ANTONIO LISI

Politici del Movimento Sociale Italiano
Politici di Alleanza Nazionale
Senatori della XII legislatura della Repubblica Italiana
Senatori della XIII legislatura della Repubblica Italiana